Стародубов — русская фамилия.

Известные носители 
 Стародубов, Владимир Иванович (род. 1950) — доктор медицинских наук, профессор, действительный член РАМН; Министр здравоохранения Российской Федерации (1998—1999).
 Стародубов, Кирилл Фёдорович (1904—1984) — советский учёный в области теории термической обработки стали, профессор, доктор технических наук, член АН УССР.